Apelação pode referir-se a:

 Um tipo de recurso processual interposto contra sentença em que a(s) parte(s) pede(m) a reforma, a invalidação ou a integração da decisão judicial. Veja:
Recurso de apelação no processo civil 
Recurso de apelação no processo penal
 Tribunal de apelação: tribunal de justiça que julga o recursos de apelação interpostos contra as resoluções de um tribunal inferior.
Apelação (Loures), freguesia portuguesa do concelho de Loures.

Desambiguação